

Patronyme 

 Alan Haydock (né en 1976), ancien footballeur belge ;
 Matthew Haydock (né en 1986), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Ron Haydock (1940-1977), acteur, scénariste, romancier et musicien de rock américain.

Toponyme 

 Haydock, village du district métropolitain de Saint Helens, dans le Merseyside, en Angleterre.

Voir aussi 
 La Haydock Sprint Cup, course hippique de plat sur l'hippodrome de Haydock Park, en Angleterre.